Ängö kan avse:

Finland 

 Ängö (Kumlinge, Åland),  (1,1 km²)
 Ängö (Vårdö, Åland),  (1,9 km²)
 Ängö (Sottunga, Åland),  (40 ha)
 Ängö, Ingå, Nyland,  (46 ha)

Sverige 

 Ängö, Kalmar, Småland,

Se även
Ängön
Ängsö
Ägnö